Vrilissia (græsk: Βριλήσσια) er en lille by i nærheden af Athen, Grækenland. Byen har ca. 31.000 indbyggere og er beliggende i den nordøstlige del af den regionale enhed  Nordathen.

Befolkning

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside 
 Vrilissia informationsportal

Byer i Grækenland
Forstæder til Athen
Regionale enheder i Grækenland